Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1970/71 стал английский клуб «Челси», обыгравший в переигровке финала «Реал Мадрид». Предыдущий обладатель кубка «Манчестер Сити» проиграл «Челси» в полуфинале, это была вторая в истории кубка встреча команд одной страны.

Предварительный раунд

Первые матчи

Ответные матчи

1/16 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Переигровка

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Переигровка

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1970/71 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1970 году
Футбол в Европе в 1971 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА